Буянов, Николай Герасимович (1927—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Буянов, Николай Григорьевич (1925—1944) — участник движения Сопротивления в Италии в годы Второй мировой войны.